Чемпионат мира по баскетболу среди женских молодёжных команд — упразднённый баскетбольный турнир. Проводился ФИБА каждые 4 года до 2007, когда организация решила упразднить турнир в этой возрастной категории (до 21 года).

Результаты

Призёры

Участники

Ссылки 
Статистика чемпионатов мира на оф. сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу среди девушек